Henri de La Tour d’Auvergne kan syfta på:

 Henri de la Tour d’Auvergne, hertig av Bouillon (1555–1623)
 Henri de la Tour d’Auvergne de Turenne (1611–1675) 
 Henri de la Tour d’Auvergne (1823–1871)